Locator bezeichnet:
 im Hochmittelalter ein von der Feudalgewalt eingesetzter Organisator, der die Besiedlung einer Region zu verwalten hatte und Siedler anwarb, siehe Lokator
 die Angabe eines Standortes anhand eines an den Längen- und Breitengraden ausgerichteten geodätischen Netzes, siehe QTH-Locator
 in der Zahnmedizin ein konfektioniertes Verbindungselement zur Verbindung von herausnehmbarem Zahnersatz mit Implantaten. 

Siehe auch:
 Uniform Resource Locator (URL)
 Locator Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis